Aleksey Nikolaev peut désigner :
 Aleksey Nikolaev (né en 1979), joueur de football ouzbek ;
  (né en 1985), joueur de football russe ;
 , arbitre de football russe ;
 , archer russe.